Біллі Джин Кінг і Мартіна Навратілова були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Бетті Стов і Венді Тернбулл з рахунком 5-7, 3-6.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Три перші сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Sources 
 1979 ITF US Open Women's Doubles Draw 

Жінки, парний розряд
1979 у жіночому тенісі
1979 в американському спорті